Alcaraz – comune spagnolo
Carlos Alcaraz – tennista spagnolo
Carlos Alcaraz – calciatore argentino
Jorge Alcaraz – calciatore paraguaiano